Červený Újezd is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Červený Újezd (okres Benešov), gemeente in okres Benešov
 Červený Újezd (okres Praha-západ), gemeente in okres Praha-západ